USS South Carolina ha sido el nombre utilizado por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al estado de Carolina del Sur.

 , fue una goleta que sirvió en el United States Revenue Cutter Service;
 , fue un buque patrullero costero en servicio desde 1799 hasta 1802;
 , fue un barco de vapor que participó en la Guerra Civil estadounidense;
 , fue un acorazado de la clase South Carolina en servicio desde 1910 hasta 1921
 , fue un crucero de misiles guiados de clase California en servicio dese 1978 hasta 1999.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos